Léon de Bruxelles peut désigner :
 Chez Léon, un restaurant bruxellois;
 Léon une chaine de restaurant français qui doit son nom au précédent et s'appelait auparavant Léon de Bruxelles.